Табантал:
 Табантал (Алгинский район) — упразднённое село в Алгинском районе Актюбинской области Казахстана.
 Табантал (Хромтауский район) — село в Казахстане.
 Табантал (река) — река в Казахстане.